Unter einem Vollstein versteht man: 
 Vollstein (Baustein) zur Verwendung im Bauwesen nach DIN 18 152
 Union-Brikett, ein Brennstoff-Markenartikel aus Braunkohle